Odontorhabditidae är en familj av rundmaskar. Odontorhabditidae ingår i ordningen Rhabditida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Odontorhabditidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Odontorhabditidae